Marianesi – abitanti di Mariana Mantovana
Marianesi – abitanti di Mariano Comense
Marianesi – abitanti di Mariano al Brembo
Marianesi – abitanti di Mariano del Friuli